Humppakonsertto — концертный альбом финской группы Eläkeläiset («Пенсионеры»), исполняющей переложения популярных рок- и поп-песен в манере хумппы. Альбом издан в 2007 году на Stupido Records и включает записи, сделанные в начале 2006 года на четырёх концертных выступлениях в Финляндии.

Это тринадцатый альбом группы.

Список композиций 
 Poro — 02:16 (Kraftwerk — Roboter / «Reindeer»)
 Viinaa Hanuristille — 03:15 (Buzzcocks — Harmony in My Head / «Booze for the accordionist»)
 Humppaa Suomesta — 03:50 (The Sounds — Living in America / «Humppa from Finland»)
 Humpataan Ja Tanssataan — 02:57 (Led Zeppelin — Rock and Roll / «Let’s humppa and dance»)
 Humppakonehumppa — 03:23 (Meredith Brooks — Bitch / «Humppamachine humppa»)
 Humppaidiootti — 04:01 (The Hives — Walk Idiot Walk / «Humppa idiot»)
 Puliukkohumppa — 02:11 (Weezer — Buddy Holly / «Drunkard humppa»)
 Humppaneitsyt — 03:41 (Madonna — Like a Virgin / «Humppa virgin»)
 Humppa Raikaa — 03:04 (Cameo — Word Up / «Humppa resounds»)
 Kiitokset Humpasta — 03:52 (The Crash — Lauren Caught My Eye / «Thank you for the humppa»)
 Täällähän On Tanssit — 01:49 (Freddy Cannon — Tallahassee Lassie / «There’s dancing going on in here»)
 Päivätanssit — 04:04 (Pet Shop Boys — Domino Dancing / «Mid-day dance»)
 Laakista Humppa — 01:07 (The Damned — Love Song / «One-shot humppa»)
 Ranttalihumppa — 03:47 (Iron Maiden — Run to the Hills / «Berserker humppa»)
 Hävisin Lotossa Taas — 03:31 (Cardigans — My Favourite Game / «I lost the lottery again»)
 Humppasonni — 03:13 (HIM — Join Me in Death / «Humppa bull»)
 Vihaan Humppaa — 03:37 (Children of Bodom — Hate Me / «I hate humppa»)
 Syksy — 05:44 (Magazine — Shot by Both Sides / «Autumn»)
 Elän Humpalla — 02:51 (Bon Jovi — Living on a Prayer / «I’m living on humppa»)
 Pöpi — 03:10 (22 Pistepirkko — Birdy / «Cuckoo»)
 Humppaa, Saatanat! — 02:46 (Spencer Davis Group — Gimme Some Lovin' / «Humppa, damnit!»)
 Medley — 05:41
 Humppalaki (Judas Priest — Breaking the Law / «Humppa law»)
 Humppaa Tai Kuole (2 Unlimited — No Limits / «Humppa or die»)
 Päätön Humppa (OMD — Enola Gay / «Headless humppa»)
 Humppalaki (Judas Priest — Breaking the Law / «Humppa law»)

Ссылки 
 Humppakonsertto на сайте deezer.com Проверено 03 декабря 2008 г.
 Анонс альбома на сайте disagreement.net Проверено 03 декабря 2008 г.

Альбомы Eläkeläiset
Хумппа